Buljan ist der Familienname folgender Personen:
 Bogdan Buljan (1923–1986), jugoslawischer Schauspieler
 Ivan Buljan (* 1949), kroatischer Fußballspieler
 Nenad Buljan (* 1978), kroatischer Schwimmer
 Stipe Buljan (* 1983), kroatischer Fußballspieler